Las Ventanas – località del Cile
 Las Ventanas – sito archeologico del Messico
 Las Ventanas – casa storica di Austin, Texas (USA)

Pagine correlate 
La ventana
Ventanas